Weickert ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Weickert (1885–1975), deutscher Archäologe
 Heinrich Eduard Weickert (1820–?), deutscher Arzt und Anästhesie-Pionier

 Joachim Weickert, deutscher Mathematiker
 Stephan Weickert (1892–1952), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Weicker
 Weikert